Primitivos españoles es un término de uso equívoco, que puede hacer referencia a:

 Los hombres que habitaron el territorio de lo que ahora es España durante la prehistoria; 
 Los maestros (especialmente los pintores) considerados «primitivos» dentro de la Escuela española de pintura, entendiendo la expresión como referida a  una manera similar a como se habla de los primitivos italianos o los primitivos flamencos, dentro de la escuela italiana o la escuela flamenca, respectivamente;
 El uso en singular, español primitivo, también puede hacer referencia al castellano antiguo o primitivo idioma español.